Cilindro - Em geometria, o objeto tridimensional gerado pela superfície de revolução de um retângulo em torno de um de seus lados.
Cilindro (motor) - Nos motores de diversos veículos, o local por onde se desloca um pistão
Cilindro (hidráulica e pneumática) - atuador mecânico usado para aplicar força.
Cilindro (unidade de disco) - Uma divisão de dados em uma unidade de disco, como a usada no modo de endereçamento CCS de um disco rígido (ou disquete)
Cilindro fonográfico - Um objeto utilizado como meio de gravação de sons pelo fonógrafo inventado por Thomas Edison

Desambiguação